Никола́й Ду́дкин: Дудкин, Николай Афанасьевич (род. 1947) — советский легкоатлет.
 Дудкин, Николай Матвеевич (1928—1981) — советский государственный и партийный деятель.